Список видов, занесённых в Красную книгу природы Ленинградской области, изданную в 1992—2002 годах. Список приведён в соответствие со вторым (растения) и третьим (животные) томами. Всего 1086 таксонов, в том числе 558 животных (120 позвоночных и 438 беспозвоночных) и 328 растений (201 сосудистое растение, 56 мохообразных, 71 водоросль) 49 лишайников и 151 гриб.

Животные

Позвоночные

Круглоротые 
 Морская минога

Костные рыбы 
 Белоглазка
 Обыкновенный жерех
 Горчак
 Голавль
 Волховский сиг ()
 Свирский сиг ()
 Кумжа
 Лосось озерный ()
 Палия ()
 Обыкновенный подкаменщик ()
 Финта ()
 Сом обыкновенный

Рептилии 
 Обыкновенный уж

Млекопитающие 
 Росомаха
 Речная выдра
 Европейская норка
 Обыкновенная летяга
 Чёрная крыса
 Садовая соня
 Подземная полёвка ()
 Полёвка-экономка
 Европейская косуля
 Ночница Наттерера
 Прудовая ночница
 Усатая ночница
 Водяная ночница
 Рыжая вечерница
 Двуцветный кожан
 Крошечная бурозубка
 Кольчатая нерпа
 Серый тюлень

Птицы 
 Филин
 Болотная сова
 Бородатая неясыть
 Ястребиная сова
 Коростель
 Водяной пастушок
 Чёрный аист
 Белый аист
 Выпь
 Волчок
 Клинтух
 Горлица
 Сизоворонка
 Голубой зимородок
 Скопа
 Кречет
 Сапсан
 Кобчик
 Пустельга
 Орлан-белохвост
 Полевой лунь
 Луговой лунь
 Беркут
 Большой подорлик
 Малый подорлик
 Чёрный коршун
 Змееяд
 Чернозобая гагара
 Краснозобая гагара
 Оляпка
 Полевой конёк
 Варакушка
 Бормотушка
 Сверчок
 Ястребиная славка
 Князек
 Ремез
 Усатая синица
 Серый сорокопут
 Канареечный вьюрок
 Дубровник
 Садовая овсянка
 Кукша
 Кедровка
 Лесной жаворонок
 Белоспинный дятел
 Трёхпалый дятел
 Седой дятел
 Зелёный дятел
 Красношейная поганка
 Серощёкая поганка
 Малая поганка
 Перепел
 Белая куропатка
 Серая куропатка
 Кулик-сорока
 Чернозобик
 Дупель
 Большой веретенник
 Гаршнеп
 Большой кроншнеп
 Средний кроншнеп
 Турухтан
 Поручейник
 Мородунка ()
 Галстучник
 Золотистая ржанка
 Чистик
 Гагарка
 Малая крачка
 Полярная крачка
 Чеграва
 Чёрная казарка
 Шилохвость
 Серая утка
 Пискулька
 Серый гусь
 Белоглазый нырок
 Тундряной лебедь
 Лебедь-кликун
 Сибирская гага
 Обыкновенная гага
 Пеганка
 Луток

Амфибии 
 Тритон гребенчатый
 Чесночница обыкновенная

Беспозвоночные

Моллюски 
 Жемчужница североевропейская ()
 Жемчужница удлиненная ()
 Жемчужница жемчугоносная
 Acicula polita
 Катушка килеватая ()
 Мердигера темная ()
 Арианта древесная ()
 Цепея садовая ()
 Perforatella bidentata
 Euomphalia strigella
 Прудовик заостренный ()
 Прудовик Дюпюи ()
 Прудовик булавовидный ()
 Прудовик Мабийе ()
 Прудовик Дориа ()
 Vertigo pusilla
 Vertigo substriata
 Vertilla angustior
 Oxychilus cellaris
 Aegopinella pura
 Эгопинелла блестящая ()
 Большой чёрный слизень
 Контектиана финская ()
 Контектиана ладожская ()

Кольчатые черви 
 Наис Бенинга ()
 Амфихета Лейдига ()
 Pristinella menoni
 Вейдовскиелла крупнощетинковая ()
 Haemonais waldvogeli
 Потамотрикс Хеушера ()
 Alexandrovia ringulata
 Аулодрилус японский ()
 Bothrioneurum vejdovskyanum
 Peipsidrilus pusillus
 Rhyacodrilus falciformis
 Эмболоцефалус велютинус ()
 Пропаппус Волка ()
 Stylodrilus brachystylus
 Stylodrilus heringianus

Членистоногие 
 Мизида реликтовая ()
 Бокоплав-кузнечик ()
 Бокоплав Палласа ()
 Монопорея родственная ()
 Калянус озерный ()
 Широкопалый рак
 Темностома осовидная ()
 Темностома шмелевидная ()
 Волюцелла воздушная ()
 Спиломия гигантская ()
 Спиломия глазастая ()
 Хаммершмидтия ингрийская ()
 Дорос сетчатый ()
 Криорина лютиковая ()
 Хейлозия ингрийская ()
 Rhingia rostrata
 Sphegina clunipes
 Сфегина элегантная ()
 Осовидка пятнистая ()
 Осовидка Чекановского ()
 Cliorismia ardea
 Ксилофагус Юнка ()
 Ксилофагус чёрный ()
 Ценомия ржавая ()
 Dasyhelea lugensis
 Миопа горбатая ()
 Myopa occulta
 Myopa polystigma
 Далманния пунктированная ()
 Большеголовка тощая ()
 Длинноножка канавная ()
 Хионея желтая ()
 Chionea araneoides
 Лохматка-привидение ()
 Жужжало малое ()
 Печальница изменчивая ()
 Печальница угольная ()
 Акроцера северная ()
 Choerades marginata
 Choerades fuliginoza
 Leptarthrus brevirostris
 Андреновидка черная ()
 Андреновидка белобородая ()
 Ктырь шершневидный ()
 Cyrtopogon luteicornis
 Лафрия горбатая ()
 Ибисовая муха ()
 Rhyparochromus phoeniceus
 Ранатра палочковидная ()
 Краеглазка эгерия
 Сенница болотная
 Сенница геро ()
 Чернушка эмбла ()
 Крупноглазка
 Бархатница ютта ()
 Шмелевидка скабиозовая
 Шмелевидка жимолостевая
 Бражник осиновый
 Бражник слепой ()
 Бражник сиреневый
 Пестрянка таволговая
 Пестрянка скабиозовая ()
 Серпокрылка изогнутая ()
 Павлиний глаз ночной малый
 Тонкопряд хмелевый малый ()
 Тонкопряд украшенный ()
 Желтушка торфяниковая
 Белянка резедовая ()
 Махаон
 Мнемозина
 Аполлон
 Гарпия белая ()
 Кисточница нелюдимая ()
 Хохлатка-шелкопряд берёзовая ()
 Вилохвост буковый ()
 Ipimorpha contusa
 Совка осенняя зёленая ()
 Стрельчатка малая ()
 Стрельчатка вахтовая ()
 Abromias sublustris
 Совка финская ()
 Совка земляная зелёная ()
 Совка зверобойная бурая ()
 Совка пухоногая жёлто-красная ()
 Совка вересковая пёстрая ()
 Совка полевая иллирийская ()
 Совка стеблевая толстая ()
 Apamea unanimis
 Archanara dissoluta
 Совка травянистая ()
 Усатка красно-зелёная ()
 Mniotype bathensis
 Совка полосатая буроватая ()
 Совка пастбищная ()
 Совка ясколковая ()
 Совка сизая ()
 Совка тростниковая малая ()
 Совка рогозовая малая ()
 Совка коровая болотная ()
 Совка тростниковая большая ()
 Совка узкокрылая ()
 Металловидка микрогамма ()
 Совка гречишная ()
 Совка рябиновая ()
 Совка земляная шестиполосая ()
 Совка земляная каштановая ()
 Совка земляная еловая ()
 Совка земляная зеленовато-серая ()
 Photedes captiunculus
 Совка полевая жёлто-белая ()
 Совка тростниковая жёлтая ()
 Орденская лента малиновая
 Орденская лента голубая
 Орденская лента малая красная ()
 Орденская лента жёлтая ()
 Совка плоскотелая жёлтая ()
 Cosmia affinis
 Совка бирючинная ()
 Совка колосняковая желтоватая ()
 Совка зонтичная ()
 Совка колосняковая красноватая ()
 Совка земляная фиолетово-коричневая ()
 Совка исландская ()
 Hillia iris
 Совка горная ()
 Lasionycta proxima
 Совка злаковая буровато-серая ()
 Athetis pallustris
 Капюшонница золотарниковая ()
 Шерстолапка еловая ()
 Кистехвост вересковый ()
 Кистехвост пятнистый ()
 Хвостатка сливовая ()
 Червонец непарный
 Червонец альцифрон ()
 Голубянка алексис ()
 Lycaena helle
 Хвостатка березовая ()
 Голубянка дамон ()
 Пятнашка арион
 Салатный шелкопряд терновниковый ()
 Салатный шелкопряд одуванчиковый ()
 Толстоголовка запятая ()
 Толстоголовка морфей ()
 Pyrgus alveus
 Толстоголовка лапчатковая ()
 Selidosema brunnearium
 Пяденица тупоугольная зеленая ()
 Пяденица можжевельниковая ()
 Пяденица изумрудная ()
 Trichopteryx polycommata
 Rheumaptera subhastata
 Anticlea derivata
 Acasis viretata
 Пяденица лопастая зелёно-серая ()
 Scopula caricaria
 Пяденица украшенная
 Scopula incanata
 Пяденица малая прекрасная ()
 Пяденица сиреневая ()
 Lycia lapponaria
 Hemithea aestivaria
 Пяденица струйчатая ломоносовая ()
 Horisme tersata
 Hydria cervinalis
 Idaea muricata
 Lampropteryx otregiata
 Alcis bastelbergeri
 Пяденица дымчатая ()
 Lomaspilis opis
 Пяденица цветочная сетчатая ()
 Eupithecia valerianata
 Eupithecia tripunctaria
 Eupithecia selinata
 Eupithecia millefoliata
 Eupithecia pygmaeata
 Eupithecia inturbata
 Пяденица цветочная грязно-бурая ()
 Пяденица цветочная Гренблома ()
 Eupithecia gelidata
 Eupithecia expallidata
 Eupithecia denotata
 Eupithecia actaeata
 Eupithecia pimpinellata
 Пяденица прогалинная ()
 Пяденица полосатая ()
 Пяденица бузиновая ()
 Perizoma hydratum
 Perizoma bifaciatum
 Philereme vetulata
 Lithina cholorosata
 Пяденица кольчатая кленовая ()
 Aplocera praeformata
 Пяденица беспятнистая жёлтая ()
 Asthena albulata
 Пяденица траурная ()
 Catarhoe rubidata
 Charissa obscurata
 Gnophos obfuscatus
 Colostygia aptata
 Gagitodes sagittata
 Discoloxia blomeri
 Пяденица тёмная ()
 Пяденица угловатая затемнённая ()
 Пяденица угловатая берёзовая ()
 Epirrhoe hastulata
 Epirrhoe tartuensis
 Пяденица двухугловатая ()
 Rhodostrophia vibicaria
 Coenocaple lapidata
 Медведица-госпожа
 Медведица придворная ()
 Лишайница мышиная ()
 Тумата поздняя
 Pachytelia vilosella
 Phalacropterix graslinella
 Коконопряд дуболистный
 Коконопряд молочайный ()
 Карликовый шелкопряд карельский ()
 Перламутровка чертополоховая ()
 Шашечница Феба
 Шашечница Диамина
 Шашечница Авриния
 Переливница большая
 Переливница обыкновенная
 Перламутровка диа ()
 Перламутровка фригийская ()
 Перламутровка титания ()
 Перламутровка лаодика ()
 Ледничник Вествуда ()
 Скорпионница германская ()
 Скорпионница гибридная ()
 Panorpa cognata
 Вислокрылка Дороховой ()
 Вислокрылка чёрная ()
 Вислокрылка траурная ()
 Серпокрыл обыкновенный ()
 Псектра двукрылая ()
 Wesmaelius subnebulosus
 Chrysopa walkeri
 Златоглазка медлительная белополосая ()
 Муравьиный лев северный ()
 Обыкновенный муравьиный лев ()
 Сизира тёмная ()
 Sisyra jutlandica
 Осмил желтоголовый ()
 Цикада горная ()
 Sericostoma personatum
 Rhyacophila obliterata
 Плектрокнемия слитная ()
 Polycentropus irroratus
 Hagenella clathrata
 Ручейник бабочковидный ()
 Sembiis atrata
 Hydroptila cornuta
 Stactobiella ulmeri
 Tricholeiochiton fagesii
 Allotrichia pallicornis
 Oxyethira sagittifera
 Agraylea cognatella
 Потоколюб горный ()
 Потоколюб черноватый ()
 Odontocerum albicorne
 Molanna submarginalis
 Limnephilus externus
 Limnephilus dispar
 Limnephilus fuscinervis
 Limnephilus germanus
 Limnephilus sericeus
 Limnephilus algosus
 Annitella obscurata
 Ручейник зимний ()
 Grammotaulius nitidus
 Lenarchus bicornis
 Crunoecia irrorata
 Чешуерот европейский ()
 Hydropsyche siltalai
 Агапет рыжеватый ()
 Глоссосома весенняя ()
 Микразема чёрная ()
 Apatania zonella
 Apatania majuscula
 Апатания женственная ()
 Апатания ижорская ()
 Apatania wallengreni
 Triaenodes reuteri
 Triaenodes simulans
 Triaenodes detruncatus
 Triaenodes unanimis
 Тонкоус балтийский ()
 Oecetis tripunctata
 Верблюдка-иноцелия
 Isoptena serricornis
 Isoperla difformis
 Тонкоусый прыгунчик ()
 Тетрикс волнистый ()
 Скачок степной ()
 Кузнечик певчий ()
 Мечник короткокрылый ()
 Кобылка голубокрылая ()
 Пустынница голубокрылая ()
 Трескучая огнёвка ()
 Ширококрылая трещотка
 Ширококрыл смолистый
 Златка восьмипятнистая ()
 Златка бронзовая ()
 Златка синяя ()
 Бегунчик влаголюбивый ()
 Bembidion nigricorne
 Жужелица блестящая ()
 Жужелица фиолетовая ()
 Жужелица-прокруст ()
 Жужелица золотистоямчатая ()
 Жужелица Менетрие
 Слизнеед ребристый ()
 Слизнеед морщинистый ()
 Скакун лесной
 Скакун приморский
 Циминдис пятнистый ()
 Лебия синеголовая ()
 Быстряк Богеманна ()
 Быстряк четырёхточечный ()
 Сфодрус ()
 Дровосек косматогрудый
 Лептура бородатая ()
 Лептура красногрудая
 Усач мускусный
 Неполнокрыл большой
 Дровосек-кожевник
 Скрипун продырявленный
 Усач меридиональный
 Странгалия незатейливая ()
 Усач серый
 Сильванус однозубый ()
 Долгопят малый
 Прыгун беленовый ()
 Радужница шерсистая ()
 Радужница финская
 Скрытноглав сердцевидный
 Aphodius bimaculatus
 Aphodius subterraneus
 Бронзовка мраморная
 Odontoeus armiger
 Калоед короткорогий ()
 Жук-носорог
 Восковик-отшельник
 Карапузик-крошка ()
 Карапузик заштрихованный ()
 Карапузик-плоскушка осиновый ()
 Саприн неопрятный ()
 Скосарь морщинистый
 Otiorhynchus porcatus
 Ильник двуполосый ()
 Плавунец широкий
 Щелкун рыжеющий ()
 Водолюб большой чёрный ()
 Орхезия перевязанная ()
 Тенелюб рыжеусый ()
 Тенелюб чёрный ()
 Майка короткоусая ()
 Майка обыкновенная
 Майка синяя ()
 Грибоед желтоусый ()
 Узконадкрыл гладкий ()
 Трухляк колвенсис
 Щелелюб морщинистый ()
 Стенус лесной ()
 Медляк-вещатель ()
 Щитовидка гигантская ()
 Сациум-крошка ()
 Рогач синий
 Рогач однорогий
 Leucorrhinia albifrons
 Дедка рогатый ()
 Ischnura elegans
 Стрелка вооружённая ()
 Стрекоза двупятнистая ()
 Булавобрюх кольчатый ()
 Красотка блестящая
 Красотка-девушка
 Коромысло арктическое ()
 Коромысло зелёное ()
 Дозорщик-повелитель
 Крестовик лесной ()
 Паук серебрянка
 Pirata knorri
 Болотный паук ()
 Алопекоза Шмидта ()
 Alopecosa accentuata
 Aulonia albimana
 Nesticus cellulans
 Каемчатый охотник ()
 Dolomedes fimbriatus
 Xysticus robustus
 Xysticus sabulosus
 Агелена лабиринтовая ()
 Circurina cicurea

Растения

Сосудистые растения

Папоротники 
 Гроздовник ланцетный ()
 Гроздовник ромашколистный ()
 Гроздовник простой ()
 Гроздовник виргинский
 Многорядник шиповатый ()
 Многорядник Брауна
 Орлячок сибирский ()
 Голокучник обыкновенный
 Корневищник судетский ()
 Вудсия обыкновенная ()
 Костенец волосовидный
 Костенец северный

Покрытосеменные 
 Берёза низкая
 Зубчатка клубеньковая ()
 Сердечник жестковолосистый ()
 Сердечник мелкоцветный
 Ложечница датская ()
 Вайда красильная
 Вайда полевая ()
 Катран приморский
 Лунник оживающий
 Солнцецвет монетолистный ()
 Незабудка ветвистая ()
 Воробейник лекарственный ()
 Колокольчик болонский ()
 Кольник шаровидный ()
 Лобелия Дортмана
 Фиалка Селькирка ()
 Фиалка коротковолосистая ()
 Фиалка топяная ()
 Гвоздика песчаная ()
 Пустынница высокая ()
 Пустынница мелкожелезистая ()
 Качим пучковатый ()
 Мерингия бокоцветная ()
 Смолка альпийская ()
 Смолёвка зелёноцветковая ()
 Смолёвка скальная
 Смолёвка татарская ()
 Жирянка обыкновенная
 Заразиха Бартлинга ()
 Заразиха бледноцветковая ()
 Прибрежница одноцветковая ()
 Петров крест чешуйчатый
 Марьянник гребенчатый
 Мытник скипетровидный ()
 Остролодочник волосистый ()
 Остролодочник грязноватый ()
 Астрагал песчаный
 Астрагал датский ()
 Астрагал субарктический ()
 Эспарцет песчаный ()
 Чина гороховидная
 Чина гладкая ()
 Чина льнолистная ()
 Армерия обыкновенная ()
 Жимолость голубая
 Валериана двудомная ()
 Альдрованда пузырчатая
 Росянка промежуточная
 Водяника обоеполая ()
 Подмаренник герцинский ()
 Подмаренник промежуточный ()
 Подмаренник низкий ()
 Золототысячник приморский ()
 Золототысячник обыкновенный
 Золототысячник красивый ()
 Горечавка ластовневая ()

Мохообразные и Водоросли

Диатомовые водоросли 
 Ellerbeckia arenaria
 Акантоцерас Захариаса ()
 Пиннулария завитошовная ()
 Нейдиум двуузелковый ()
 Брахизира серийная ()
 Диатома зимняя ()
 Диатома среднезубчатая ()
 Ханнанеа аркообразная ()
 Гомфонема Клеве ()

Жёлто-зелёные водоросли 
 Вошерия отвёрнутая ()
 Вошерия шлейхера ()

Красные водоросли 
 Хилбденбрандтия красная ()
 Батрахоспермум чётковидный ()

Бурые водоросли 
 Фукус пузырчатый ()
 Ральфсия бородавчатая ()
 Псевдолитодерма слегка растянутая ()
 Элахиста фукусовая ()
 Стиктиосифон скрученный ()
 Диктиосифон укроповидный ()

Печёночники 
 Меркия зимующая ()
 Леженеа полостнолистная ()
 Фрулляния расширенная ()
 Мецгерия вильчатая ()
 Марсупелла опаленная ()
 Анастрофилл наскальный ()
 Лейоколеа разнопобеговая ()
 Милия Тэйлора ()
 Арнеллия финская ()
 Баццания трёхлопастная ()
 Риччиокарп плавающий ()
 Риччия пористая ()

Сине-зелёные водоросли 
 Планктотриксс красноватый ()
 Стигонема необыкновенная ()
 Гиелла наибольшая ()
 Микрокроцис песчаный ()
 Сноуелла финская ()
 Воронихиния карельская ()
 Кластидиум щетинконосный ()
 Хамекаликс Свиренко ()
 Цианодиктион сетчатый ()
 Радиоцистис парный ()
 Анабена изогнутая ()
 Анабена эллипсоидная ()
 Анабена Седова ()
 Анабена украинская ()
 Анабенопсис Исаченко ()
 Афанизоменон извилистый ()
 Цилиндроспермопсис Рациборского ()
 Нодулярия толстая ()
 Носток сливовидный
 Фортия исчерченная ()

Зелёные водоросли 
 Кладофора эгагропильная
 Кладофора базальноветвистая ()
 Геникулярия элегантная ()
 Геникулярия спиротениевая ()
 Космариум крупнейший ()
 Космариум перешеечный ()
 Гонатозигон Бребиссона ()
 Микрастериас Дженнера ()
 Микрастериас магабулешваренский ()
 Мужоция изменяющаяся ()
 Плевротениум палковидный ()
 Спирогира сетчатая ()
 Спирогира толстоватая ()
 Спирогира тройчатая ()
 Спирогира удивительная ()
 Спирогира связанная ()
 Спиротения торфяная ()
 Стауродесмус пухлый ()
 Triploceras gracile
 Ксантидиум пучковатый ()
 Зигнема темноспоровая ()
 Клостериум своеобразноспоровый ()
 Клостериум Нордстедта ()

Харовые водоросли 
 Chara canescens
 Chara braunii
 Chara hispida
 Chara rudis
 Chara strigosa
 Chara tomentosa
 Nitella syncarpa
 Nitellopsis obtusa
 Tolypella nidifica

Мхи 
 Зелигерия согнутоножковая ()
 Ракомитриум шерстистый ()
 Гриммия высокая ()
 Гриммия Рамонда ()
 Гетерокладий диморфный ()
 Плагиотеций скрытный ()
 Мириния подушковидная ()
 Пилезия Селвина ()
 Дихелима волосовидная ()
 Гомалотеций шелковистый ()
 Ринхостегий стенной ()
 Брахитеций полевой ()
 Псевдосклероподий чистый ()
 Палюстриелла изменчивая ()
 Пеликий маленький ()
 Туидий нежнейший ()
 Улота курчавая ()
 Ортотрих карликовый ()
 Вейзия спорная ()
 Тортула языковидная ()
 Сплахнум черностебельный ()
 Меезия топяная ()
 Меезия длинноножковая ()
 Катоскопий чернеющий ()
 Амфидий лапландский ()
 Фиссиденс сомнительный ()
 Фиссиденс ключевой ()
 Фиссиденс тонкий ()
 Онгстремия длинноножковая ()
 Мниум годовалый ()
 Плагиомниум Драммонда ()
 Аулакомниум обоеполый ()
 Архидий очереднолистный ()
 Дисцелий голый ()
 Фискомитрелла раскрытая ()
 Сфагнум блестящий ()
 Сфагнум мелкозубчатый ()
 Сфагнум Онгстрема ()
 Сфагнум красивый ()
 Сфагнум болотный ()
 Атрих жёлтоножковый ()
 Политрихастр альпийский ()

Грибы и лишайники

Слизевики 
 Physarum globuliferum
 Physarum flavidum
 Physarum auriscalpium
 Physarum alpinum
 Диахеа великолепная ()
 Дидерма Тревелиана ()
 Diderma niveum
 Дидерма цветковая ()
 Didymium serpula
 Lepidoderma tigrinum
 Lepidoderma carestianum
 Comatricha longipila
 Colloderma oculatum
 Стемонитис великолепный ()
 Cribraria purpurea
 Lindbladia tubulina
 Trichia alpina

Аскомицеты 
 Лобария ямчатая ()
 Лобария лёгочная
 Пельтигера холмовая ()
 Пельтигера Дегена ()
 Пельтигера шероховатая ()
 Нефрома арктическая ()
 Нефрома красивая ()
 Нефрома перевернутая ()
 Кладония крупнолистная ()
 Лептогиум Исаченко ()
 Лептогиум тонкий ()
 Лептогиум лишайниковидный ()
 Коллема Бахмана ()
 Коллема чешуйчатая ()
 Коллема почти чернеющая ()
 Пармелиелла трехлистная ()
 Протопаннария пецицевидная ()
 Плевростикта блюдчатая ()
 Вульпицида можжевельниковая ()
 Менегацция пробуравленная ()
 Цетрариелла Делиса ()
 Алектория усатая ()
 Арктопармелия центробежная ()
 Арктопармелия извилистая ()
 Бродоа кишковидная ()
 Пармелия обманная ()
 Цетрария зубчиковая ()
 Неофусцелия косая ()
 Неофусцелия тёмно-бурая ()
 Эверния растопыренная ()
 Флавоцетрария снежная ()
 Флавопармелия козлиная
 Гипотрахина отогнутая ()
 Меланелия печёночная ()
 Меланелия смешанная ()
 Меланелия соредиозная ()
 Меланелия мрачная ()
 Бриория стальная ()
 Бриория сивоватая ()
 Бриория Надворника ()
 Рамалина балтийская ()
 Рамалина чашечковидная ()
 Рамалина разорванная ()
 Рамалина ясеневая ()
 Рамалина ниточная ()
 Умбиликария жестковолосистая ()
 Умбиликария хоботковая ()
 Умбиликария северная ()
 Умбиликария многокорешковая ()

Базидомицеты или базидиальные грибы 
 Энтолома стальная ()
 Энтолома седая
 Энтолома дубовая ()
 Энтолома млечниковидная ()
 Энтолома красношляпковая ()
 Энтолома блестящая ()
 Неогигроцибе щелочная ()
 Куфофилл Беркли ()
 Глиофор мелковатый ()
 Псевдогигроцибе кальцефильная ()
 Псевдогигроцибе лисичковая
 Псевдогигроцибе перетянуто-споровая ()
 Псевдогигроцибе тёмно-алая ()
 Псевдогигроцибе пунцовая ()
 Гигрофор гиацинтовый ()
 Гигрофор Корхонена ()
 Гигрофор пупырчатый ()
 Гигрофор пепельно-белый ()
 Плютей ивовый
 Плютей кожистый
 Плютей зонтичный
 Плютей Ромелла
 Гемифолиота бело-мелкогородчатая ()
 Панеол лосиный ()
 Псилоцибе чешуйчатая ()
 Строфария белоблестящая ()
 Мицена синеножковая ()
 Мицена багровоцветная ()
 Гоенбуелия расплывающаяся ()
 Негниючник болотный()
 Рипартитес бахромчатоокаймленный ()
 Рядовка огромная ()
 Рядовка голубиная ()
 Лейкопаксил гигантский
 Лимацелла запачканный
 Лимацелла липкая
 Цистодерма переменчивая ()
 Цистодерма благоуханная ()
 Лепиота каштановая
 Лепиота тонковойлочная ()
 Вёшенка зачехлённая ()
 Филотопсис гнездящийся ()
 Лентинус ароматнейший ()
 Млечник полукровоточащий ()
 Сыроежка острая ()
 Сыроежка липкая ()
 Сыроежка мучнистая ()
 Сыроежка лавровишневая ()
 Сыроежка гладкокожая ()
 Сыроежка гребенчатовидная ()
 Сыроежка бугристая ()
 Сыроежка Поста ()
 Сыроежка золотисто-жёлтая
 Звездовик сводчатый ()
 Звездовик наименьший ()
 Звездовик гребенчатый ()
 Гебелома неприятная ()
 Волоконница темноволосая ()
 Волоконница табачная ()
 Волоконница земляная ()
 Волоконница красно-буроокрашенная ()
 Волоконница смешанная ()
 Волоконница придатковая ()
 Белопаутинник клубненосный ()
 Феоколлибия Дженни ()
 Феоколлибия траурная ()
 Паутинник багряный разновидность бледно-багряная ()
 Паутинник красноватый
 Паутинник скошенный ()
 Паутинник вечерний ()
 Паутинник элегантный ()
 Паутинник разноспоровый ()
 Гимнопил сверкающий ()
 Галерина сфагнолюбивая ()
 Галерина разноспоровая ()
 Подосиновик белый
 Гиродон серо-фиолетовый
 Гиродон синеющий

См. также 
 Проект:Биология/Списки/Список видов, занесённых в Красную книгу природы Санкт-Петербурга

Ленинградская
Красная книга природы Ленинградской области
Списки:Ленинградская область